Poole se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert W. Poole
 Alick Lindsay Poole